Вільянді () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Вільянді — місто (linn) зі статусом самоврядування, адміністративний центр повіту Вільяндімаа та волості Вільянді.
 Вільянді — волость (vald), адміністративна одиниця в повіті Вільяндімаа з 2017 року (площа — 1372 км2).
 Вільянді — волость у повіті Вільяндімаа з 2013 до 2017 року (площа — 651 км2).
 Вільянді — озеро (järv) (площа — 158 га).
 Вільянді (Viljandi maastikukaitseala) — ландшафтний заповідник.